Эль-Ги́за ( [el ˈgiːze], ,  Типерсис, позднекопт./бохарск. Дибарсис) — город в Арабской Республике Египет, в Верхнем Египте, на левом берегу Нила, станция на железной дороге Каир — Асуан, юго-западный пригород Каира. Административный центр мухафазы Эль-Гиза. Население —  (2006) — третий по численности населения город Египта.

Название 
Коптское название города ϯⲡⲉⲣⲥⲓⲥ (и его вариант ϯⲡⲉⲣⲥⲓⲥ ⲛ̀ⲃⲁⲃⲩⲗⲟⲛ, Типерсис Вавилонский), которое можно перевести как «персидский» или «персы», связано с Сасанидской оккупацией Египта, при которой и были построены крепости в нынешней Гизе и Вавилоне Египетском. Также, Евтихий приводит легенду об основании крепости Артаксерксом Охом, а Абу Салих — неидентифицированным персидским царем Хушем (возможно являвшимся Сасанидским наместником) одновременно с основанием Каср аш-Шама.

В византийский период южнее Гизы была расположена деревня Филаки () или Тирсо (копт.ⲧⲉⲣⲥⲱ) (оба названия означают «караул, сторожевой пост»), нынешняя Тирса (), которую не следует путать с Гизой-Типерсисом.

Арабское название Аль-Джиза (егип. араб. Аль-Гиза) имеет неясную этимологию. Существует редкий нерегулярный арабский (скорее всего арамейский по происхождению) корень, означающий «край, бок» и даже «страница», который Аль-Макризи считал основой этого названия. Эверетт-Хит предполагал, что название происходит от египетского r-gs-ḥr «в стороне от высоты (пирамид)». Пейст говорит об иранском происхождении названия из среднеперс. diz «форт, крепость», которым персы, за неимением лучшего названия, называли пирамиды.

История 
Гиза была северным кладбищем Мемфиса и прославилась во времена IVдинастии после постройки великих пирамид, хотя здесь находятся гробницы и фараонов первых трех династий. Близ Эль-Гизы в Ливийской пустыне сохранился величественный комплекс пирамид-гробниц фараонов Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Микерина (Менкаура), сооружённый в 1-й половине III тыс. до н. э. и причислявшийся эллинистической литературой к «семи чудесам света». Рядом с ними — Большой сфинкс, Музей солнечной ладьи. В залах бывшего дворца вице-короля размещается музей египетских древностей.

В 969 году н. э. армия под предводительством Джаухара вторглась в Египет и одержала убедительную победу над армией Аббасидов в битве под Гизой.

К концу XX века Гиза срослась с Каиром и представляет собой западную (левобережную) часть Каирского мегаполиса. Здесь расположено большинство посольств, включая российское. Также здесь расположены корпуса Каирского университета. В 1999 году в Гизу была продлена 2-я линия каирского метро.

Города-побратимы 
 
  Лос-Анджелес, США (с 21 ноября 1989)
  Стамбул, Турция (с 8 ноября 2012)

См. также 
 Al-Ahram Beverage Company — пивоваренная компания, базирующаяся в Гизе; монополист пивного рынка Египта.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Google Maps

 
Всемирное наследие в Египте
Города-миллионеры Египта